Mužská čtyřhra Championnats Banque Nationale de Granby 2022 probíhala v  polovině  2022. Do deblové soutěže granbyjského tenisového challengeru hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic.  V sezónách 2020 a 2021 se nekonal pro koronavirovou pandemii. Obhájci z roku 2019, Švéd André Göransson s Nizozemcem Semem Verbeekem, do turnaje nezasáhli. 

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Britů Julian Cash a Henry Patten, který ve finále zdolal francouzsko-novozélandské turnajové trojky Jonathana Eysserica s Artemem Sitakem po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 80 bodů. Na challengerech vyhráli třetí společný i individuální deblový titul, jímž navázali na triumfy z trávy Surbitonu a Ilkley, které získali během června 2022.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Championnats Banque Nationale de Granby 2022